

Wydarzenia 

 Legiony rzymskie założyły Parmę jako kolonię rzymską

Zmarli 
 Hannibal, kartagiński wódz i polityk
 Scypion Afrykański Starszy, rzymski wódz, zwycięzca Hannibala